Улаклы — топоним:

 Улаклы — село в Донецкой области, Украина.
 Улаклы — прежнее название села Глубокий Яр Бахчисарайского района Республики Крым (согласно административно-территориальному делению Украины — Автономной Республики Крым).